Desa Purabaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purabaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 106,87), Jawa Barat, 
 Desa Purabaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 107,01), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar